Wenzel Leopold Ritter Putz von Breitenbach, Herr auf Luck, Reschwitz, Buda und Chiesch (getauft 11. Mai 1688 in Platten; † 28. November 1747 in Chiesch) war ein böhmischer Adliger, Gutsbesitzer und Unternehmer.

Leben 
Wenzel Leopold Putz (Taufname Wenceslaus) wurde in Platten im Erzgebirge als Sohn des Bergmeisters Christoph Adalbert Putz (getauft 3. Juli 1658 in Platten; † 13. Juli 1726 in Breitenbach), der 1719 mit dem Prädikat von Breitenbach in den erblichen Ritterstand erhoben wurde, und dessen Ehefrau Anna Maria geb. Haas (getauft  29. März 1663 in Platten; † 9. April 1742 ebenda), der Enkelin des Bergmeisters Christoph Haas geboren. Nach dem Tode seines Vaters 1726 war er zusammen mit seiner Mutter Anna Maria, seinem Bruder Franz Anton und seiner Schwester Eva Erbe der Güter Luck und Buda, sowie des oberen Blaufarbenwerkes in Breitenbach. Der Besitz wurde 1727 aufgeteilt, dabei erhielt Wenzel Leopold das Gut Luck und sein jüngerer Bruder Franz Anton das Gut Buda, das letzterer aber möglicherweise später an seinen Bruder verkaufte, womit die Güter wieder vereint waren. Anders als sein Vater, der seinen Besitz noch von Platten aus verwaltete, wohnte Wenzel Leopold mit seiner Familie auf Schloss Luck und Schloss Buda. 

1735 brachte das Oberbergamt St. Joachimsthal die Sequestrierung des in Familienbesitz befindlichen Blaufarbenwerkes zur Anzeige. Die Verwaltung des Werkes oblag einem Faktor. 1743 wird erwähnt, das von Breitenbach eine gute Blaufarbenmühle besitzt. 1747 erwarb Wenzel Leopold Putz von dem Grafen Joseph Kolovrat-Krakovský das Gut Chiesch für 157.000 fl. Er starb noch im selben Jahr auf Schloss Chiesch im Alter von 59 Jahren und wurde in der Familiengruft in der Pfarrkirche von Luck beigesetzt. Sein ältester Sohn Johann Nepomuk Putz erbte die Güter Luck und Chiesch. Sein jüngster Sohn, Franz Xaver Putz, der 1767 von Kaiser Joseph II. in Wien das Freiherrendiplom erhielt, war Besitzer der Güter Werscheditz, Alberitz, Machowitz und Libkowitz. Er musste Chiesch, das er seinem Bruder abkaufte, auf Grund finanzieller Schwierigkeiten am 14. März 1766 an den Grafen Prokop I. Lažansky für 110.400 fl. veräußern. Der Grabstein seiner jüngsten Tochter Anna Maximiliana Reichsgräfin von Horrich, befindet sich in der Stadtpfarrkirche von Klattau.

Familie 
Wenzel Leopold Putz vermählte sich mit Antonia Theresia von Hark (* um 1697; † 20. November 1755 in Chiesch). Es sind folgende Kinder bekannt:

 Maria Elisabetha Anna Barbara Antonia (getauft 24. November 1718 in Luck); Stiftsdame Anna Leopoldina von der Geißlung Christi im Kloster St. Ursula in Prag
 Christophorus Adalbertus Wenceslaus Georgius Joannes Nepmucenus: (getauft 12. September 1720 in Luck; begraben 18. September 1721 ebenda)
 Maria Anna Maximiliana Josepha (* 20. April 1722 in Luck; begraben 3. Februar 1723 ebenda)
 Joannes Nepomucenus Maria Adalbertg Judas Thadaeg: (* 2. Februar 1724 in Luck; † 23. Juli 1791 in Libkowitz), Herr auf Luck und Chiesch
 Anna Antonia Josepha Maximiliana Polexina (getauft 27. Juni 1725 in Luck; begraben 5. März 1726 ebenda)
 Maria Augusta Anna Antonia (getauft 24. Januar 1727 in Luck; begraben 5. März 1728 ebenda)
 Maria Anna Regina Johanna Josepha Antonia (* 6. September 1728 in Luck)
 Anna Maximiliana Antonia (* 8. März 1731 in Luck; † 5. Januar 1774 in Klattau); ⚭ 6. Januar 1766 in Chiesch Anton Baron von Horrich
 Jsabella Josepha Anna Maria (* 21. April 1734 in Luck)
 Franciscus Xaverius Wenceslaus Antonig Joannes Nepomucenus (* 13. Februar 1737 in Luck; † 9. August 1794 in Libkowitz), Herr auf Libkowitz; ⚭ Anna Regina von Loskany
 Joannes Ferdinandus Wenceslaus Franciscus Ignatius Simeon (* 21. April 1740 in Luck; † 23. Mai 1740 ebenda)

Vorfahren

Siehe auch 

 Putz von Breitenbach

Einzelnachweise 

Nobilitierter (Böhmen)
Wenzel Leopold
Böhmischer Adliger
Geboren 1688
Gestorben 1747
Mann